У () — літера кирилиці.
 Y () — літера латиниці.
 У (прізвище) ( — ?) — корейське прізвище: